Съюзническа война може да се отнася за:

 Съюзническа война (357-355 пр.н.е.)
 Съюзническа война (220-217 пр.н.е.)
 Съюзническа война (91–88 пр.н.е.)
 Междусъюзническа война (1913)